

Személyek
Abdi Bile világbajnok szomáliai hosszútávfutó

Települések

Horvátország
Bile falu Novi Vinodolski községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Ukrajna
Bile, falu a Rivnei területen a Dubrovicjai járásban
Bile, település az Odesszai területen a Kilijai járásban
Bile, falu a Harkivi területen a Kupjanszki járásban
Bile, városi jellegű település a Luhanszki területen a Lutuhinei járásban 
Bile, falu a Lvivi területen a Peremisljani járásban
Bile, falu a Rivnei területen a Volodimireci járásban